Al-Thawadi ist der Familienname folgender Personen:

 Hassan al-Thawadi (* 1978), katarischer Manager und Sportfunktionär
 Mohammed al-Thawadi (* 1981), katarischer Hürdenläufer